Il doppio femminile del torneo di tennis New South Wales Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Arantxa Sánchez Vicario e Helena Suková che hanno battuto in finale Mary Joe Fernández e Zina Garrison 7-6, 6-7, 6-2.

Teste di serie

 Jana Novotná /  Larisa Neiland (quarti di finale)
 Pam Shriver /  Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Patty Fendick /  Gigi Fernández (quarti di finale)
 Assente

 Mary Joe Fernández /  Zina Garrison (finale)
 Lori McNeil /  Nicole Bradtke (primo turno)
 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (primo turno)
 Mary Lou Daniels /  Claudia Kohde Kilsch (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1992